Крэйг Джонс:
 Джонс, Крэйг (род. 1972) — американский музыкант, участник группы Slipknot.
 Джонс, Крэйг (1985—2008) — английский мотогонщик